Diese Liste zeigt, der Höhe nach geordnet, bekannte Berge in Italien. Sie ist unterhalb von Rang 10 nicht vollständig.

Weblinks 
 

Italien
!Italien
!